

Biografia 
Studia violino presso il Liceo Musicale "O. Vecchi" di Modena. Successivamente inizia una lunga esperienza come tastierista e violinista in vari gruppi musicali modenesi di base. Nel 1985 partecipa al progetto Abbazia dei Folli, gruppo col quale inizia la profonda conoscenza dello stile celtico/irlandese, che poi perfezionerà negli anni seguenti, grazie anche a diversi viaggi in Irlanda.

Dopo questa esperienza fonda e confluisce nel 1991 nei Modena City Ramblers ed incide i primi 3 album fino al 1997; con loro ancora oggi collabora. Con i MCR si aggiudica nel 1994 la Biennale di Lisbona quale più interessante gruppo emergente europeo.
All'attivo una lunga serie di collaborazioni discografiche con artisti dai generi musicali più svariati, quali S. Belluzzi, Nomadi,
Claudio Baglioni e molti altri.

Nel 2006 è coinvolto nel progetto sassolese Tributo a Bob Dylan con il primo concerto al teatro Carani, mentre nel 2007 inizia una collaborazione in duo con Beppe Cavani.

Discografia

Con i Modena City Ramblers 
 1993 – Combat Folk
 1994 – Riportando tutto a casa
 1996 – La grande famiglia

Note

Collegamenti esterni 
 

Modena City Ramblers
Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna